«Жёлтая птичка» () — коктейль на основе белого рома, ликёра Galliano, ликёра Triple Sec и сока лайма. Классифицируется как коктейль на весь день (). Входит в число официальных коктейлей Международной ассоциации барменов (IBA), категория «Напитки новой эры» ().

История 
Источник названия коктейля «Жёлтая птичка» неизвестен. Некоторые источники указывают, что коктейль назван в честь Гаитянской мелодии «Yellow bird», которая была впервые записана Гарри Белафонте на английском языке в 1957 году и, благодаря своей популярности, стала своего рода гимном Карибского моря. Гавайский певец Артур Лаймен (один из самых влиятельных представителей культуры экзотикой музыки) выпустил версию песни, которая в июле 1961 года поднялась до 4-й строки в чартах Billboard и каждую неделю исполнялась в баре () отеля «The Hawaii Village» (одном из самых ярких и известных курортных отелей на пляже Вайкики в Гонолулу, штат Гавайи), возможной родине коктейля.

Рецепт и ингредиенты 
Состав:
 белый ром — 30 мл
 ликёр Galliano — 15 мл
 ликёр Triple Sec — 15 мл
 сок лайма — 15 мл.

Метод приготовления: шейк & стрейн. Ингредиенты (компоненты) перемешивают со льдом в смесительном стакане (шейкере), взбивают, после чего отцеживают и отфильтровывают в коктейльный бокал или бокал Мартини.

Примечания

Ссылки 

 Сайт Международной ассоциации барменов 
 Коктейль Yellow bird на сайте IBA 
 Коктейль Yellow bird на сайте Барменской ассоциации России

Коктейли с ромом
Коктейли с ликёром